Мария Михайловна Добролюбова (1880—1906) — , сестра милосердия, , сестра поэта Александра Добролюбова.

Биография 

Мария Добролюбова родилась в семье М. А. Добролюбова, родственника известного русского критика Н. А. Добролюбова. М. А. Добролюбов состоял на службе в Варшаве; после его смерти в 1892 году семья переехала в Петербург.

В 1900 году окончила педагогические классы Смольного женского института. По мнению К. М. Азадовского, именно педагогическая деятельность была её истинным призванием.

В 1903 году в Петербурге организовала школу для бедных детей.

В 1901—1902 годах посещала Религиозно-философские собрание в Петербурге, увлекалась сочинениями символистов, пробовала писать сама.

В 1904 году добровольно отправилась сестрой милосердия на русско-японский фронт.

Весной 1905 года вернулась в Петербург и занялась революционной деятельностью, примкнув к социалистам-революционерам.

В 1906 году занималась устройством столовых «на голоде» в Тульской губернии, в той же губернии работала учительницей и распространяла прокламации и революционную литературу.

2 сентября 1906 года была подвергнута обыску и арестована. Этапирована в Тульскую тюрьму, через два месяца освобождена.

Затем, получив согласие руководителей, приступила к проведению теракта, но не нашла в себе силы выстрелить. Пребывая в душевном кризисе, 11 декабря 1906 года в Петербурге выстрелила себе в рот.

Отклики в литературе 
Её судьба вызвала ряд откликов в столичной периодической печати. Оставила след в творческих биографиях А. Блока, Л. Семёнова, Е. Иванова, Н. Клюева

О Маше Добролюбовой. Главари революции слушали её беспрекословно, будь она иначе и не погибни, — ход русской революции мог бы быть иной.

Каждое русское поколение – да и не только русское выводит в жизнь одинаковое число гигантов и ничтожеств. Гениев, талантов. Времени надлежит – дать герою, таланту дорогу – или убить случайностью, или удушить похвалой и тюрьмой.
Разве Маша Добролюбова меньше, чем Софья Перовская? Но имя Софьи Перовской на фонарных дощечках улиц, а Мария Добролюбова забыта.
Даже брат ее меньше забыт – поэт и сектант Александр Добролюбов.

Литература 
 Святловский Г. Е. Сестра Добролюбова, Мария Михайловна // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. — Т. 2. — М.: Большая российская энциклопедия, 1992. — С. 134—135.
 Труды по русской и славянской филологии. — Тарту, 1977. — С. 109—146.
 Герасимов Ю. К. Об окружении Блока // Блоковский сборник. — Тарту, 1964.
 А.Блок и революция 1905 года. — Тарту, 1988. — С. 31-50.

Поэтессы Серебряного века
Выпускницы Смольного института
Участники Русско-японской войны (Россия)
Сёстры милосердия Российской империи
Застрелившиеся в Российской империи
Женщины-самоубийцы Российской империи
Революционерки Российской империи